Institut Obert de Catalunya, l'institut públic català d'ensenyament a distància 
sigles del Comitè Olímpic Internacional (COI) en anglès, usades cooficialment
 Intergovernmental Oceanographic Commission, organisme depenent de la UNESCO
sigles del Congrés Ornitològic Internacional